Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des namibischen Nationalrats des 1. Parlaments, d. h. aller Abgeordneter des Nationalrats, des Oberhauses des namibischen Parlaments, von 1993 bis 1998.

Abgeordnete

Weblinks 
 1. Nationalrat Namibias (englisch)

01
Namibia Nationalrat 01